APD puede referirse…
 a APD, fotodiodo de avalancha; o
 a APD (símbolo de clasificación de casco), clasificación estadounidense para los destructores de transporte o transportes rápidos.